L'Open de Chine 2018 est un tournoi professionnel de snooker et de catégorie ranking inscrit au programme de la saison 2017-2018. 

L'action s'est tenue du 2 au  au Gymnase Olympique de Pekin, en Chine.

Le tenant du titre Mark Selby remporte le tournoi pour la deuxième année consécutive, s'imposant sur son compatriote Barry Hawkins en finale, 11-3.

Ronnie O'Sullivan et Stuart Bingham codétiennent le meilleur break du tournoi avec un 147, réalisé lors des phases finales du tournoi. Cette performance (deux 147 dans un seul tournoi) n'arrivait que pour la deuxième fois dans un tournoi ranking. Les deux joueurs concernés se sont donc partagés le bonus de  prévu pour la réalisation d'un 147.

Dotations 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 225 000 £
 Finaliste : 90 000 £
 Demi-finale : 45 000 £
 Quart de finale : 27 000 £
 Troisième tour : 18 000 £
 Deuxième tour : 11 000 £

 Premier tour : 5 000 £
Meilleur(s) break(s) :
 Meilleur break télévisé : 7 000 £
 Break maximum : 35 000 £
Dotations totales : 1 000 000 £

Qualifications 
Les matchs de qualifications se sont déroulés à Preston. Ils se sont joués au meilleur des 11 manches. Certains matchs ont été reportés et ajournés à Pékin le .

Premier tour

Deuxième tour

Tableau

Centuries

Tournoi final 
Total: 72

 147, 105  Stuart Bingham
 147  Ronnie O'Sullivan
 143, 141, 136, 135, 135, 132, 119, 118, 112, 108  Mark Selby
 143, 110, 110, 105, 103, 103  Neil Robertson
 139  Ali Carter
 138, 133  Ding Junhui
 138, 105, 102  Mark Allen
 135, 127, 110, 101  Sam Craigie
 135, 105, 100  Luo Honghao

 135, 100  Cao Yupeng
 133, 122  Craig Steadman
 132, 125, 124, 103, 101  Barry Hawkins
 131, 130, 129, 112  Mark Williams
 130, 111  Xiao Guodong
 130, 102  Joe Perry
 130  Yan Bingtao
 127  Stephen Maguire
 126  Anthony McGill
 122, 115, 107, 103  Zhou Yuelong

 119  David Gilbert
 114, 106  Duane Jones
 114, 101  Jack Lisowski
 114  Michael White
 112, 111, 107, 105, 104  Kyren Wilson
 103  Graeme Dott
 103  Tom Ford
 102  Fergal O'Brien
 100  Mark King
 100  Lyu Haotian

Qualifications 
Total: 45

 143, 112  Thepchaiya Un-Nooh
 139  Nigel Bond
 138  Yan Bingtao
 137  Thor Chuan Leong
 133  David Grace
 132  Ian Burns
 128  Gary Wilson
 127, 121  Sanderson Lam
 127  Mark Allen
 126  Neil Robertson
 124  Soheil Vahedi
 122  Robin Hull
 122  Zhang Yong

 121  Cao Yupeng
 121  John Higgins
 119  Martin Gould
 119  Barry Hawkins
 118, 107  Luo Honghao
 118  Lyu Haotian
 117  Judd Trump
 116  Zhou Yuelong
 115  Stephen Maguire
 112  Noppon Saengkham
 111  Mark Davis
 110  Ronnie O'Sullivan
 109, 101, 100  Mark Williams

 109  Luca Brecel
 108  Xiao Guodong
 106  Zhao Xintong
 105, 105  Elliot Slessor
 105, 101  Liang Wenbo
 104  Stuart Bingham
 104  Peter Ebdon
 104  Tian Pengfei
 103  Ben Woollaston
 101  Anthony Hamilton
 101  Kyren Wilson
 100  Li Hang

Références

Liens externes 
 

2018
Sport à Pékin
Sport en avril 2018
Snooker en Chine en 2018